Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 29. и 31. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из 1987. у Риму бранила је Мартина Хелман из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовале су 31 такмичарка из 20 земаља.

 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању диска пре почетка светског првенства 5. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Три најбоље бацачице диска 1991. године пре почетка светског првенства (5. августа 1991) заузимале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП. 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 1991. године У 19:00 по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе. За пласман међу 12 финалисткиња квалификациона норма износила је 62,00 метара, коју су испуниле 5 такмичарки (КВ), а 7 се пласирале на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Такмичење се одржало 31. августа 1991. година у 18:10 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати у бацању диска на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1991.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном